Le terme  Standard Missile peut s'appliquer à plusieurs familles de missile surface-air utilisé par des navires de guerre conçues aux États-Unis :
 RIM-66 Standard (SM-1MR/SM-2MR), un missile sol-air à portée moyenne, le successeur du missile RIM-24 Tartar,
 RIM-67 Standard (SM-1ER/SM-2ER non-VLS capable), un missile sol-air d'une portée supérieure à la portée moyenne, successeur du missile RIM-2 Terrier.
 AGM-78 Standard ARM, un missile air-air anti-radar,
 RIM-156 Standard (SM-2ER VLS capable), un missile sol-air d'une portée supérieure à la portée moyenne, un remplaçant du RIM-67 Standard,
 RIM-161 Standard (SM-3), un missile anti-balistique naval dérivé du SM-2ER Block IV.
 RGM-165 LASM (SM-4) était une variante du RIM-66 Standard. Il était prévu de convertir des missiles SM-2 block II/III, mais le programme a été annulé 2002,
SM-6 Standard ERAM, une version améliorée du SM-2 en cours de développement en 2008 et destiné à détruire des aéronefs, des missiles balistique et des missiles de croisière. Ce missile combine la structure aérodynamique du SM-2 et la tête chercheuse du AIM-120 AMRAAM (capable de trouver une cible au-delà du radar du navire qui l'a tiré) .

Notes et références 

Missile
Arme navale